THSD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 018 амінокислот, а молекулярна маса — 112 450.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки